Могила — место захоронения тела умершего.

Также может означать:
 Герб Могила — польско-литовский дворянский герб.

Дворянский род 
Могила — молдавская и валашская боярская фамилия XVI—XVII вв.

Фамилия 
Могила — молдавская фамилия (Мовилэ, ). Известные носители:
 Могила, Александр (1601—1620) — господарь Молдавского княжества.
 Могила, Иеремия (умер 1606) — господарь Молдавского княжества.
 Могила, Игорь Вадимович (псевдоним Игорь Царёв; 1955—2013) — российский журналист, поэт, бард.
 Могила, Константин (умер 1612) — господарь Молдавского княжества.
 Могила, Михаил (умер 1608) — господарь Молдавского княжества.
 Могила, Моисей (1596—1661) — господарь Молдавского княжества.
 Могила, Наталья Алексеевна (псевдоним Наталья Могилевская; род. 1975) — украинская певица.
 Петр Могила (в миру Пётр Симеонович Могила; 1597—1647) — митрополит Киевский (1632—1647).
 Могила, Симион (? — 1607) — господарь Валахии (Мунтении) в 1600—1602 годах (дважды) и господарь Молдавии в 1606—1607 годах.
 Полевой (Могила), Валерий Петрович (1927—1986) — украинский композитор.
 Полевой (Могила), Геннадий Петрович (1927—2017) — украинский художник-график, публицист.
 Полевая (Могила), Виктория Валерьевна (род. 1962) — украинский композитор, пианистка, публицист.

Двойная фамилия 
 Барновский-Могила, Мирон — господарь Молдавского княжества с 20 января 1626 по 30 августа 1629 и с апреля по 22 июня 1633 года.

Кличка 
 Костя Могила (1954—2003) — вор в законе, настоящее имя Яковлев, Константин Карольевич.

Топоним

Село в Болгарии 
 Могила (Старозагорская область) 
 Могила (Шуменская область) 
 Могила (Ямболская область)

Курганы 
 Гайманова могила — скифский курган IV века до н. э. на территории Украины.
 Луговая могила — скифский курган на территории Украины.
 Рябая могила — курган на берегу реки Прут, место сражения русской и турецкой армий в 1770 г.
 Девичья могила — крупный курган в Болгарии.
 Саур-Могила — курган в Шахтёрском районе (Донецкая область, Украина).
 Чёрная могила — курган Древней Руси, по мнению некоторых историков варяжского происхождения конца X века в Чернигове.
 Братская могила русских воинов павших в Полтавской битве (Шведская могила) — курган вблизи посёлка Яковцы (ныне — в черте города Полтава, Украина).

Захоронения 
 Братская могила — групповое захоронение.
 Братская могила русских воинов павших в Полтавской битве
 Братская могила в Зеленогорске
 Братская могила советских воинов
 Братская могила советских воинов (Енакиево)
 Братская могила советских воинов (Ишимбай)
 Братская могила советских воинов (Комарово)
 Братская могила советских воинов (Уколица)
 Братская могила советских воинов Южного фронта
 Воинское захоронение (Тягаево)
 Могила неизвестного солдата — основной тип пнамятника неизвестному солдату.
 Могила неизвестного солдата (Париж)
 Могила неизвестного солдата (Лондон)
 Могила неизвестного солдата (Варшава)
 Могила Неизвестного Солдата
 Могила Неизвестного солдата (Петрозаводск)
 Могила неизвестного солдата (Киев)
 Арлингтонское национальное кладбище

Прочее 
 Могила — община в Северной Македонии.
 Аскольдова могила — урочище на правом берегу Днепра в Киеве, где, по преданию, похоронен киевский правитель Аскольд.
 Труворова могила — городище VII—XVIII веков близ Изборска, Псковская область.
 Акмола (каз. яз. — Белая могила) — название города Астана (Казахстан) в 1992—1998 годах.
 Китова могила — залив (фьорд) в Баренцевом море.

Другое 
 «Могила» — седьмой эпизод третьего сезона американского телесериала-антологии «Сумеречная зона».
 «Могила светлячков» — роман Акиюки Носаки.
 «План побега» («Могила») — фильм 2013 года режиссёра Микаэля Хофстрёма.
 «Братские могилы» — песня Владимира Высоцкого.

См. также 

 Крипта
 Скудельница
 Усыпальница
 Склеп